Falsen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Magnus Falsen (1782–1830), norwegischer Politiker
 Envold de Falsen (1755–1808), norwegischer Jurist und Autor